Femke Van den Driessche (1996-), coureuse cycliste belge ;
 Frédéric van den Driessche (1956-), acteur français ;
 Johan Van den Driessche (1953-), homme politique belge flamand ;
 Pauline van den Driessche (1941-), mathématicienne britannique-canadienne ;
 Pol Van Den Driessche (1959-), homme politique belge flamand.
Patronyme flamand